

Населені пункти та їхні частини
 Остроруг — місто в Шамотульському повіті Великопольського воєводства
 Остроруґ — гміна в Шамотульському повіті Великопольського воєводства
 Остроруґ — село в гміні Чаплінек Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Остроруґ — частина міста Познань в Великопольському воєводстві

Див. також 
 Остроруг

Примітки